Anafoor (taalkunde), taalkundig begrip voor een woordgroep die naar iets anders verwijst
 Anafoor (stijlfiguur), stijlfiguur die bestaat uit het herhalen van hetzelfde woord of dezelfde woordgroep aan het begin van opeenvolgende zinnen of zinsdelen.